"Vogue" – amerykańskie czasopismo o zasięgu międzynarodowym
 Vogue – singel Madonny
 vogue – czternasty singel Ayumi Hamasaki
 Vogue – singel Bedoesa i Lanka
 Vogue – marka papierosów należąca do British American Tobacco

 "Teen Vogue" – czasopismo dla nastolatek
 vogue – styl tańca